Concurs d'esmaixades de l'NBA
 Concurs d'esmaixades de l'ACB